Autobahn steht für:
 Autobahn, eine Straße nur für Kraftfahrzeuge mit mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen und planfreien Knotenpunkten
 Autobahn (Album), ein Musikalbum der Gruppe Kraftwerk von 1974
 Autobahn (Film), Dokumentarfilm von 2019
 Autobahn (Filmlabel), ein Sublabel von Senator Entertainment (seit 2015 Wild Bunch)
Die Autobahn GmbH des Bundes, staatliches Unternehmen in Deutschland
 ein Musikstück der Band Ohrbooten aus dem Album Spieltrieb von 2005
 ein Musikstück der Band LaBrassBanda aus dem Album Habediehre von 2008

 Ursprünglich geplanter Titel des Films Collide

Siehe auch: